Eerste divisie (mannenhandbal) 2010/11
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2010/11